Joseph Brennan évoque :
 Joseph Brennan (sénateur irlandais)
 Joseph Brennan (Clann na Poblachta) (1889–1968), député 1948–1951
 Joseph Brennan (personnalité politique) (1912–1980), Ceann Comhairle
 Joseph E. Brennan (né én 1934), ancien Gouverneur du Maine
 Joseph F. Brennan (né en 1964), Pennsylvania politician